

Toponyme 

 Ormesson : commune française, située dans le département de Seine-et-Marne et la région Île-de-France ;
Ormesson : lieu-dit d'Épinay-sur-Seine (département de la Seine-Saint-Denis), Enghien-les-Bains et Deuil-la-Barre (département du Val-d'Oise) où se trouvait le château qui a donné son nom à la famille Lefèvre d'Ormesson ;
Gare de La Barre - Ormesson : gare de Deuil-la-Barre, proche du lieu-dit qui a donné son nom à la famille Lefèvre d'Ormesson ;
 Ormesson-sur-Marne : commune française, située dans le département du Val-de-Marne et la région Île-de-France, à laquelle la famille Lefèvre d'Ormesson a donné son nom ;
 Château d'Ormesson, château situé à Ormesson-sur-Marne, classé monument historique, auquel la famille Lefèvre d'Ormesson a donné son nom.

Patronyme 

 Famille Lefèvre d'Ormesson, famille subsistante de la noblesse française, dont les membres suivants :
 André Lefèvre d'Ormesson (1577-1665), magistrat français ;
Olivier Lefèvre d'Ormesson (1616-1685), magistrat et adminstrateur français ;
Henri François de Paule Lefèvre d'Ormesson (1681-1756), magistrat et administrateur français ;
Louis Lefèvre d'Ormesson (1718-1789), premier président au Parlement de Paris ;
Henri Lefèvre d'Ormesson (1751-1808), homme d'État français ;
Louis Lefèvre d'Ormesson de Noyseau (1753-1794), député à la Constituante, guillotiné ;
Olivier d'Ormesson (1849-1923), diplomate français ;
André d'Ormesson (1877-1957), diplomate français ;
Yolande d'Ormesson (1880-1974), épouse Charles Arsène-Henry ;
Wladimir d'Ormesson (1888-1973), écrivain, journaliste et diplomate français ; 
Olivier Lefèvre d'Ormesson (1918-2012), homme politique français ;
Henry d'Ormesson (1921-1995), haut fonctionnaire français ;
Antoine d'Ormesson (1924-2016), compositeur d'opéras, compositeur de musique de films, réalisateur, architecte de golfs ;
 Jean d'Ormesson (1925-2017), écrivain et académicien français ; 
Héloïse d'Ormesson (1962-), éditrice française.

Autres 
 Éditions Héloïse d'Ormesson, maison d'édition française

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France